Championnat provincial de curling masculin 2012, turniej wyłaniający mistrzów Quebecu mężczyzn w curlingu. Zawody odbyły się w dniach 24-29 stycznia 2012 w Jonquière, na lodowisku Club de Curling Kénogami.

W tej edycji turnieju zrezygnowano z wykorzystywania systemu kołowego, wprowadzono metodę triple knockout z 12 drużynami. Obrońca tytułu François Gagné odpadł w ostatnim meczu rundy C przegrywając z Jean-Michel Ménardem. Nowym mistrzem prowincji został Robert Desjardins, który w finale pokonał Philippe Lemay'ego. W Tim Hortons Brier 2012 reprezentacja Quebecu uplasowała się na 9. miejscu.



Drużyny

Faza finałowa

Finał

Półfinał

A-B

C1-C2

Runda A

A1 
Pokonany do B1

A2 
Pokonany do B2

A3 
Pokonany do B3

A4 
Pokonany do B4

A5 
Pokonany do B4

A6 
Pokonany do B1

A7 
Pokonany do B2

A8 
Pokonany do B3

A9 
Pokonany do B6

A10 
Pokonany do B10

A11 
Pokonany do B9

Runda B

B1 
Przegrany A1-przegrany A6; pokonany do C1

B2 
Przegrany A7-przegrany A2; pokonany do C1

B3 
Przegrany A3-przegrany A8; pokonany do C2

B4 
Przegrany A4-przegrany A5; pokonany do C3

B5 
Wygrany B1-przegrany A10; pokonany do C2

B6 
Wygrany B2-przegrany A9; pokonany do C3

B7 
Wygrany B3-wygrany B4; pokonany do C5

B8 
Wygrany B5-wygrany B6; pokonany do C5

B9 
Wygrany B7-przegrany A11; pokonany do C4

B10 
Wygrany B8-wygrany B9; pokonany do C

Runda C

C1 
Przegrany B1-przegrany B2

C2 
Przegrany B3-przegrany B5

C3 
Przegrany B4-przegrany B6

C4 
Przegrany B9-wygrany C1

C5 
Przegrany B7-przegrany B8

C6 
Wygrany C2-wygrany C3

C7 
Wygrany C4-wygrany C5

C8 
Wygrany C6-przegrany B10

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa turnieju 

2012 w curlingu
2012
2012 w Kanadzie